Chifle (de «chiflar»), según la Real Academia Española, puede significar: 

 En España, una especie de silbato, también llamado chifla.
 El silbato o reclamo para cazar aves.
 Un frasco de cuerno, cerrado con una boquilla, en el cual solía guardarse la pólvora fina para cebar las piezas de artillería. 
 En Argentina y el Cono Sur en general se denomina chifle  a un recipiente (casi siempre de bebidas espirituosas) gauchesco realizado con cuerno bovino. Es semicónico: cerrado por su base y con una tapa removible en su punta.
 En Ecuador y Perú, se conoce como chifle a los  platanitos, bocadillos de forma alargada o circular elaborados a partir de plátano frito.

 Chifle, también denominado llamado del contramaestre, instrumento de viento metal utilizado en buques de guerra.